Optimal bezeichnet als Eigenschaft:

 ein im Rahmen bestimmter Bedingungen bestes Ergebnis bzw. das Resultat eines Optimierungsverfahrens, siehe Optimum
 in der Mathematik ein Element einer Ergebnismenge im Hinblick auf eine Zielfunktion, siehe Optimierung (Mathematik)
 in der Linguistik eine der den Regeln einer Sprache bestangepasste sprachliche Realisierung, siehe Optimalitätstheorie

Siehe auch: